Die Kalamazoo Wings (zwischen 1995 und 2000 Michigan K-Wings) waren ein US-amerikanisches Eishockeyfranchise der International Hockey League aus Kalamazoo, Michigan. Die Heimspielstätte war das Wings Stadium.

Geschichte 
1974 wurde in Kalamazoo des Franchise der Wings gegründet und in die IHL aufgenommen. Schon in der zweiten Spielzeit erreichte das Team die Playoffs, schied aber in der ersten Runde aus. Ein Jahr später erreichte es die zweite Runde.

Ende der 1970er Jahre erlebte das Franchise seinen Höhepunkt: den zweimaligen Gewinn des Turner Cups, der Meisterschaftstrophäe der IHL. Danach hielt es sich im Mittelfeld der Liga.

Von 1987 bis 1991 stand der langjährige NHL-Spieler der Chicago Black Hawks, John Marks, als Cheftrainer hinter der Bande. Obwohl er mit der Mannschaft jeweils eine positive Saisonbilanz erreichte, schied die Mannschaft in den Play-offs jeweils in der ersten bzw. zweiten Runde aus dem Wettbewerb aus.

Am 16. Mai 1995 entschieden sich die Besitzer der Kalamazoo Wings, das Franchise in Michigan K-Wings umzubenennen. Als Partner wurden die Dallas Stars aus der National Hockey League gefunden. Die K-Wings waren somit ab der Saison 1995/96 das Farmteam der Stars. In ihrer ersten Spielzeit nach der Umbenennung konnten die K-Wings die zweite Runde der Play-offs erreichen. Es folgten zwei Niederlagen in der ersten Runde in den Saisons 1996/97 und 1997/98, ehe das Team 1998/99 wieder die zweite Runde erreichte. 

Die Spielzeit 1999/2000 war die letzte vor der Auflösung des Klubs. In dieser wies die Mannschaft nach der Hauptrunde der East-Division der IHL lediglich 78 Punkte auf. Mit diesem Wert belegten die K-Wings nur den sechsten Platz in der East-Division. Damit verpasste das Team erstmals seit 1993 wieder die Play-offs. Anschließend wurde die Partnerschaft mit den Dallas Stars seitens deren damaligen Management beendet und die Michigan K-Wings aufgelöst.

Saisonstatistik 
Abkürzungen: GP = Spiele, W = Siege, L = Niederlagen, T = Unentschieden, OTL = Niederlagen nach Overtime, Pts = Punkte, GF = Erzielte Tore, GA = Gegentore, PIM = Strafminuten

Bekannte Spieler

Weblinks 
 Kalamazoo Wings bei hockeydb.com
 Michigan K-Wings bei hockeydb.com

 
Eishockeyverein (International Hockey League)
Gegründet 1974
Aufgelöst 1995
Organisation (Kalamazoo)
Sportverein (Michigan)